

Geografia 
 ocean (ocean światowy, wszechocean; łac. oceanus) – wielka część hydrosfery ziemskiej, stanowiąca rozległy obszar słonej wody, pokrywający blisko 3/4 powierzchni Ziemi
 Ocean – jednostka osadnicza w USA, w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Ocean (ang. Ocean Township) – gmina w USA, w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Ocean (ang. Ocean Township) – gmina w USA, w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
 Ocean (ang. Ocean County) – hrabstwo w stanie New Jersey, w USA

Sztuka 
 Ocean – polska grupa muzyczna
 OCEAN – singel zespołu B’z
 OCEAN – singel zespołu TVXQ
 Ocean – singel Martina Garrixa i Khalida

Zobacz też 

 Oceán – czeska grupa muzyczna
 Océan – departament w Kamerunie
 HMS „Ocean” – nazwa okrętów Royal Navy
 Oceanus (gr. Okeanos) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie morza zewnętrznego, ojciec Okeanid
 Oceanus Procellarum (Ocean Burz) – morze księżycowe